New Rose Hotel racconto breve scritto da William Gibson
 New Rose Hotel film del 1998 diretto da Abel Ferrara